Serpentes - também conhecidas por cobras ou ofídeos
Serpens - a constelação da Serpente
 Serpente (jogo eletrônico) - também conhecido por snake

Mitologia
Serpente (zodíaco), um dos 12 animais do zodíaco
Serpente marinha, um monstro dos mares mítico
Serpente, símbolo em mitologia.
Serpente (Bíblia), a serpente bíblica e suas origens cristãs e pagãs

Literatura
 Esquadrão Serpente, personagens da Marvel Comics.

Geografia
 Fidonisi, também chamada Ilha das serpentes.

Desambiguação